Генералов Євген Васильович — український державний і політичний діяч.
 Генералов Євген Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Генералов Олексій Петрович — Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища